Rossville (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Rossville (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Rossville (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Rossville (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Rossville (Maryland), concentració de població designada pel cens a l'estat de Maryland
 Rossville (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee